Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Helen Kelesi remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Garrone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Betzner et Claudia Porwik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Tarente
Sport en Italie en 1988
Tennis en avril 1988
Tennis en mai 1988